Акифьев Алексей Валерьевич (22 января 1976, Куйбышев, СССР) — российский хоккеист, левый нападающий. Хват клюшки — правый, воспитанник хоккейной школы города Куйбышев.

Достижения 
 Обладатель Кубка Братина, в составе тюменского «Рубина», в сезоне 2010/2011
 Лучший бомбардир ВХЛ 2011/2012
 Лучший ассистент ВХЛ 2011/2012

Статистика выступлений

Статистика (главный тренер) 
 Последнее обновление: 20 апреля 2016 года

Выступал под 63 номером, отдавая, тем самым, дань родному городу Самаре, так как это автомобильный код Самарской области.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ВХЛ

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Рубин»